Ascania puede referirse a los siguientes artículos:

 Casa de Ascania, antigua dinastía sajona.
 Lago Ascania, en Turquía, actualmente conocido como Lago de Iznik.